Ната́лья Никола́ева:
 Николаева, Наталья Андреевна (в замужестве: О’Шей, известна и как Хелависа; род. 1976) — музыкант и автор песен.
 Николаева, Наталья Викторовна (род. 1986) — российская киноактриса, фотомодель, победительница конкурса «Мисс Вселенная, Россия».